En Angleterre :
 Toddington (Bedfordshire)
 Toddington (Gloucestershire)
 Toddington (Sussex de l'Ouest)